Batillus (супертанкер) — супертанкер, построенный в 1976 году на верфи Chantiers de l’Atlantique для компании Royal Dutch Shell.
 Batillus (класс супертанкеров) — класс супертанкеров построенных на верфи Chantiers de l’Atlantique с 1976 по 1979 год.